Полифитон — греческий топоним. Может означать:

 Полифитон (водохранилище)